Șotropa este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aurora Șotropa (1911-secolul al XX-lea), actriță română
 Leonid Șotropa, pilot român de aviație
 Viorel Șotropa (1968-1993), schior de fond român
 Virgil Șotropa (1867-1954), profesor român

Nume de familie românești